V Островные игры прошли на острове Уайт (Великобритания) с 3 по 9 июля 1993 года. В них приняли участие 1448 спортсменов из 20 сборных.

Виды спорта 
Медали разыгрывались в 14 видах спорта:

 Атлетика
 Бадминтон
 Велоспорт
 Виндсёрфинг
 Волейбол

 Гимнастика
 Гольф
 Дзюдо
 Настольный теннис
 Плавание

 Стрельба
 Стрельба из лука
 Теннис
 Футбол

Участники и медали 
Поделённые медали учитывались дольно (2 — 0,5, 3 — 0,3):

Ссылки 
 Результаты по видам спорта всех Островных игр на islandgames.net

Островные игры